Krautsand steht für
Krautsand (Insel), Elbinsel in Drochtersen

Krautsand kann ferner bezeichnen:
Schilf- und Wasserfläche Krautsand/Ostende, Naturschutzgebiet in der Elbmarsch des Kehdinger Landes im Landkreis Stade
Adler von Krautsand, historischer Besanewer in Vegesack